24-й выпуск  Классик Луар-Атлантик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 18 марта 2023 года в рамках Европейского тура UCI 2023 (категория 1.1). Победу одержал французский гонщик Аксель Зингле.

Участники 
В гонке приняло участие 18 команд: 4 команды категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных, 8 континентальных команд.

Ход гонки 
Результат гонки определился массовым спринтом, где развозящие Cofidis вывели на выгодную позицию Акселя Зингле, который опередил остальных гонщиков и стал первым.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

2023 год в велоспорте
Март 2023 года